Vitali Vassilievitch Prochkine - en russe , en anglais  - (né le  à Elektrostal en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évoluait au poste de défenseur.

Carrière de joueur 
En 1994, il débute avec le Kristall Elektrostal en Superliga. En 1997, il signe au HK Dinamo Moscou. Il quitte l'équipe sur un titre national en 2000. Avec les Ak Bars Kazan, il remporte son second titre national en 2006 ainsi que la Coupe d'Europe des clubs champions 2007. Il rejoint alors le Salavat Ioulaïev Oufa et remporte la Superliga 2008. En 2008, la Superliga est remplacée par une nouvelle compétition en Eurasie, la Ligue continentale de hockey. Le Salavat remporte la Coupe Gagarine 2011.

Carrière internationale 
Il représente la Russie en sélection senior depuis 2003.

Trophées et honneurs personnels 
Superliga :
 2006 : meilleur +/- des séries éliminatoires.
 2007 : participe au Match des étoiles avec l'équipe est.
 Coupe d'Europe des clubs champions :
 2007 : élu dans l'équipe type.
 Ligue continentale de hockey :
 2008-2009 : titulaire avec l'équipe Iachine lors du 1er Match des étoiles de la Ligue continentale de hockey.
 2009 : élu défenseur du mois de janvier.
 2012 : participe au quatrième Match des étoiles avec la conférence Est.
 Coupe Karjala :
 *2009 : nommé dans l'équipe type des médias.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1994-1995|| Kristall Elektrostal|| Superliga|| 29|| 0|| 1|| 1|| 20|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 1995-1996|| Kristall Elektrostal|| Superliga|| 47|| 0|| 3|| 3|| 32|| || || || || 
|-
| 1996-1997|| Kristall Elektrostal|| Superliga|| 23|| 1|| 1|| 2|| 18|| || || || || 
|-
|rowspan="2"| 1997-1998|| Kristall Elektrostal|| Superliga|| 26|| 1|| 4|| 5|| 22|| || || || || 
|-
| HK Dinamo Moscou|| Superliga|| 20|| 0|| 2|| 2|| 4|| || || || || 
|-
| 1998-1999|| Dinamo Moscou 2|| Vyschaïa liga|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 1998-1999|| Dinamo Moscou|| Superliga|| 41|| 0|| 4|| 4|| 20|| 16|| 0|| 3|| 3|| 2
|-
| 1999-2000|| Dinamo Moscou|| Superliga|| 36|| 3|| 4|| 7|| 14|| || || || || 
|-
| 2000-2001|| Ak Bars Kazan|| Superliga|| 26|| 0|| 6|| 6|| 14|| || || || || 
|-
| 2001-2002|| Ak Bars Kazan|| Superliga|| 48|| 3|| 7|| 10|| 24|| || || || || 
|-
| 2002-2003|| Ak Bars Kazan|| Superliga|| 50|| 6|| 7|| 13|| 58|| 5|| 1|| 2|| 3|| 10
|-
| 2003-2004|| Ak Bars Kazan|| Superliga|| 58|| 5|| 7|| 12|| 48|| 8|| 1|| 0|| 1|| 20
|-
| 2004-2005|| Ak Bars Kazan|| Superliga|| 58|| 4|| 9|| 13|| 48|| 4|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 2005-2006|| Ak Bars Kazan|| Superliga|| 51|| 8|| 12|| 20|| 76|| 13|| 3|| 10|| 13|| 40
|-
| 2006-2007|| Ak Bars Kazan|| Superliga|| 52|| 6|| 33|| 39|| 68|| 14|| 3|| 4|| 7|| 30
|-
| 2007-2008|| Salavat Ioulaïev Oufa|| Superliga|| 52|| 2|| 12|| 14|| 116|| 16|| 2|| 3|| 5|| 16
|-
| 2008-2009|| Salavat Ioulaïev Oufa|| KHL|| 55|| 6|| 21|| 27|| 66|| 4|| 1|| 2|| 3|| 4
|-
|| 2009-2010 || Salavat Ioulaïev Oufa|| KHL || 54|| 6|| 16|| 22|| 68|| 15|| 1|| 4|| 5|| 24
|-
| 2010-2011|| Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 43|| 1|| 14|| 15|| 50|| 19|| 2|| 2|| 4|| 16
|-
|| 2011-2012 || Salavat Ioulaïev Oufa|| KHL || 54|| 4|| 30|| 34|| 38|| 6|| 3|| 2|| 5|| 2
|-
|| 2012-2013 || Salavat Ioulaïev Oufa|| KHL || 52|| 5|| 20|| 25|| 70|| 14|| 1|| 1|| 2|| 8
|-
| 2013-2014 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL|| 8|| 1|| 2|| 3|| 6|| 11|| 0|| 1|| 1|| 16

Au niveau international 

| 2003 ||Russie|| CM ||7||1||0||1||10||Défaite en quart de finale
|- 
| 2004 ||Russie || CM ||6||0||2||2||4||Non qualifié pour le tour final
|-
| 2005 ||Russie || CM ||9||0||0||0||6|| Médaille de bronze
|- 
| 2007 ||Russie || CM ||9||1||1||2||16|| Médaille de bronze
|-
| 2008 ||Russie || CM ||8||0||3||3||12|| Médaille d'or

Références 

Naissance en RSFS de Russie
Naissance à Elektrostal
Naissance en mai 1976
Joueur international russe de hockey sur glace
Membre du Temple de la renommée du hockey russe
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Joueur du HK Sotchi
Champion du monde de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Récipiendaire de la médaille de l'ordre du Mérite pour la Patrie, 2e classe